Diez buques de la Royal Navy han portado el nombre de HMS Vanguard, Que quiere significar la vanguardia de una acción o de un movimiento
.

 fue un galeón de 31 cañones botado en 1586, parcialmente desguazado, y usado como base para el siguiente, HMS Vanguard en 1630.
 fue un navío de 56 cañones botado en 1631, activo durante la guerra Angloholandesa, y hundido en 1667.
 fue un navío de línea de 90 cañones de tres cubiertas, botado en 1678, hundido en 1703 pero reflotado en 1704, fue reconstruido y renombrado HMS Duke en 1728. finalmente, fue desguazado en 1769.
 fue un navío de línea de 70 cañones botado en 1748 y vendido en 1774.
 fue una lancha cañonera de 4 cañones captureda en 1780, comprada en 1781 y vendida en 1783.
 fue un navío de línea de 74 cañones botado en 1787. Fue utilizado como buque prisión en 1812, polvorín en 1814 y fue desguazado en 1821.
 fue un navío de línea de 78 cañones botado en 1835, renombrado HMS Ajax en 1867, y desguazado en 1875.
 fue un acorazado ironclad de la clase Audacious botado en 1869 hundido tras colisionar con el HMS Iron Duke in 1875.
 fue un acorazado de la clase St. Vincent botado en 1909 y hundido en una explosión en 1917.
 fue un acorazado, el último en ser construido. Fue botado en 1944 y desguazado en 1960.
 es un submarino SBN de la clase Vanguard botado en 1992 y actualmente en servicio.

Nombres de buques británicos